Kimbel ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Kimbel (1868–1965), deutscher Kunstschreiner und Innenarchitekt
 William H. Kimbel (1954–2022), US-amerikanischer Paläoanthropologe